Борис Бонев може да се отнася за:
 Борис Бонев (р. 1938), български офицер, генерал-майор
 Борис Бонев (р. 1988) – български икономист и политик, кандидат-кмет на София